Zapote (del náhuatl tzapotl, ‘fruto de sabor dulce’) es el nombre usado para varias frutas tropicales y subtropicales comunes en Mesoamérica, en la porción norte de Sudamérica, y en varias zonas del Caribe.

Independientemente de las denominaciones científicas y de la terminología que se usa en la botánica para identificarlas, están presentes en los mercados de frutas tropicales del mundo, en diferentes variedades, colores y sabores, pero siempre con el nombre común de origen náhuatl. 

Algunas especies, aunque no todas, provienen de la familia botánica de las sapotáceas.

Tipos 

 Zapotes (sapotáceas):
 Zapote, chicozapote o zapotilla (Manilkara zapota), originario de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, El Salvador y República Dominicana.
 Zapote amarillo o Canistel (Pouteria campechiana), originario de México y Centroamérica.
 Mamey  (Pouteria sapota), originario del sur de México, Guatemala y el norte de Sudamérica.
 Zapote verde (Pouteria viridis), originario del sur de México (Chiapas).

 Zapotes (no sapotáceas):
 Zapote blanco (Casimiroa edulis), originario de América Central, pertenece a la familia de las rutáceas.
 Zapotillo amarillo (Couepia polyandra), presente en México (Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Veracruz) y Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).
 Zapote sudamericano (Quararibea cordata), Malvaceae originario de la selva amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador, y Perú.
 Zapote negro (Diospyros digyna), llamado en maya Tauch, originario del sureste de México al sur de Colombia. Probablemente este sea el tzapotl original náhuatl. El zapote negro tiene un sabor que pudiera asimilarse al chocolate y es frecuente encontrarlo en las mismas regiones donde se da y cultiva el cacao.
 Chapote (Diospyros texana), originario del valle del Río Grande en Texas y México.
 Persimonio o persimon (Diospyros kaki), originario del sur de Asia. También llamado Caqui, en algunos países.

Galería

Véase también 
Garrofa con chufa
Lúcuma

Referencias

Enlaces externos 

Gastronomía de México